Эльпи́дия Карри́льо (; 16 августа 1961, Паракуаро, Мичоакан, Мексика) — мексиканская актриса, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер и кинооператор.

Биография 
Эльпидия Каррильо родилась 16 августа 1961 года в Паракуаро (штат Мичоакан, Мексика).

В 1977 году Эльпидия дебютировала в кино, сыграв роль в фильме «Список желаний». Всего Каррильо сыграла в 57-ми фильмах и телесериалах. В 2004 году Эльпидия дебютировала в кино в качестве режиссёра, сценариста и оператора с короткометражным фильмом «Убийца змея», в котором она также сыграла роль Коко. В 2013 году Эльпидия дебютировала в качестве продюсера с короткометражным фильмом «Солидарность», в котором она также сыграла роль Инес.

Эльпидия — лауреат премий «Nosotros Golden Eagle Awards» (2000), «ALMA» (2002, 2006) и Кинофестиваля в Локарно (2005).

Однако самой известной ролью Эльпидии Каррильо стала роль Анны, пленной латиноамериканской партизанки, в блокбастере «Хищник». Впоследствии она также снялась в продолжении фильма.

Избранная фильмография 
актриса

режиссёр
  — «Убийца змея»/Killer Snake

сценарист
  — «Убийца змея»/Killer Snake

продюсер
  — «Солидарность»/Solidarity

оператор
  — «Убийца змея»/Killer Snake

Примечания

Ссылки